Le nom Sirdarya peut être une translittération en caractères latins de :
 Syr-Daria, fleuve d'Asie centrale ;
 Sirdaryo (en ouzbek : Сирдарё), ville capitale de la province de Sirdaryo, en Ouzbékistan.